Malcolm steht für:
 Malcom (Malcom Filipe Silva de Oliveira; * 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Malcolm (Name), Vor- und Nachname, Namensträger siehe dort

Literatur, Film und Fernsehen:

 Malcolm in Shakespeares Macbeth
 die US-amerikanische Comedy-Serie Malcolm mittendrin (Malcolm in the Middle) (2000–2006)
 der Roman Malcolm (1959) von James Purdy
 das Stück Malcolm (1965) von Edward Albee nach James Otis Purdy
 der australische Film Malcolm (1986)
 der US-amerikanische Film Malcolm X (Film) (1992)

Orte:

 Malcom (Iowa)
 Malcolm (Maryland)
 Malcolm (Nebraska)

Weiteres:

 C. P. Malcolm & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller